Jacó, une ville de la province de Puntarenas au Costa Rica ;
 Jaco, une île du Timor oriental.

Jaco peut aussi désigner :
 Jaco, un des nombreux pseudonymes du chanteur italien Ken Laszlo ;
 Jaco, le dernier titre non officiel du premier enregistrement professionnel de Jaco Pastorius et Pat Metheny.

Voir aussi 
 Perroquet jaco,une espèce d'oiseaux de la famille des Psittacidae
 Jaco the Galactic Patrolman, un manga d'Akira Toriyama.

Homonymie de toponyme